Боб Брайан и Майк Брайан — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Жан-Жюльен Ройер и Айсам-уль-Хак Куреши — не защищали свой титул, но принимали участие в соревнованиях:
 Куреши (в паре с индийцем Роханом Бопанной) дошёл до второго раунда.
 Ройер (в паре с румыном Хория Текау) выбыл в первом раунде.

Посев 

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Первый раунд)

<li>  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро (Четвертьфинал)
<li>  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
<li>  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Второй раунд)
<li>  Микаэль Льодра /  Николя Маю (Полуфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Sony Open Tennis 2014